

Geografia 
 Change – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Dordogne.
 Change – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Saône-et-Loire.

Muzyka 
 albumy
 Change – wydany w 1991 roku album duetu Pepsi & Shirlie.
 Change – wydany w 2003 roku album Raya Wilsona.
 Change – wydany w 2007 roku album zespołu Sugababes.

 single
 Change – wydany w 1980 roku singel promujący album Killing Joke zespołu Killing Joke.
 Change – wydany w 2007 roku singel promujący album Change zespołu Sugababes.
 Change –  wydany w roku 2007 singel Kimberley Locke, finalistki jednej z edycji show American Idol.

Zobacz też 
 Changé
 Chang’e